«Чудесное посещение» () — роман Герберта Уэллса, написанный в 1895 году. Главным героем романа является ангел, а время действия — современная Англия, что причисляет это произведение к жанру фэнтези, хотя во времена Уэллса такого жанра ещё не существовало. В этом сатирическом романе Уэллс высмеивает обычаи и институты Англии Викторианской эпохи. Романом «Чудесное посещение» Уэллс отдал дань уважения английскому писателю и общественному деятелю Уильяму Моррису. Ангел в повести — это ангел искусства, освобождающий человека от сковывающих норм повседневности.

Сюжет 
В романе рассказывается история падшего ангела, который однажды ночью приезжает в небольшой английский поселок Сайдертон, где он сталкивается с борьбой адаптации к повседневной жизни, ему приходится иметь дело с различными проблемами, но чем дольше он остается на земле, тем больше он становится человеком.

Экранизации и интерпретации 
Нино Рота написал  () по сюжету произведения. Премьера состоялась 6 февраля 1970 года в Театре Массимо в Палермо.

Экранизация Марселя Карне  (1973).

Примечания

Ссылки 
 Информация в Лаборатории фантастики

Романы Герберта Уэллса
Романы 1895 года
Фантастические романы на английском языке